

Toponyme 

 Kao, une localité située dans le département de Samba ;
 Kao-Mossi, une localité située dans le département de Oula ;
 Kao-Peulh, une localité située dans le département de Oula ;

 Kao, une rivière ;
 Kao, une ville ;
 Kao, une langue ;
autres
 Kao, une ville au Niger ;
 Kao, une île volcanique et le point culminant des Tonga ;

Personnalités 

 Kao, un peintre japonais du .

 Charles Kao (1933-2018), un scientifique, prix Nobel de physique en 2009 ;
 Elaine Kao, une actrice américaine.

Sigle 

KAO peut désigner :
 Kuiper Airborne Observatory (en français, Observatoire aéroporté Gerard P. Kuiper), un ancien projet de la NASA pour la recherche en astronomie infrarouge.

Autre 
Kao peut aussi désigner :
 Kaō, une signature stylisée d'Extrême-Orient ;
 Kao Corporation, une entreprise japonaise qui fait partie de l’indice Topix.

Patronyme anglais